Чичак може значити:

чичак, биљка из рода скривеносеменица и фамилије главочика.
чичак (оружје), средњовјековно оружје.
чичак трака, врста материјала за спајање.
Чичак (лист), сатирични часопис.
Желимир Алтарац Чичак, југословенски и босанскохерцеговачки новинар 
Иван Звонимир Чичак, хрватски политичар.
Чичак (часопис), сарајевски сатирични часопис